{{DISPLAYTITLE:(33340) 1998 VG44}}

(33340) 1998 VG44 — транснептуновый объект, находится в орбитальном резонансе с Нептуном 2:3, как и Плутон и относится к категории плутино. Его среднее расстояние от Солнца составляет 39,083 а. е., а перигелий 29,354 а.е и афелий 48,813 а. е. Эксцентриситет его орбиты 0,249, а её наклон 3,0°. Размер объекта 221 км и он не классифицируется как карликовая планета. Открыт 14 ноября 1998 года Ю. А. Ларсеном, Николь М. Данзл и А. Глисон в обсерватории Стюарда.

Ссылки 
 (33340) 1998 VG44 на cfa-www.harvard.edu
 (33340) 1998 VG44 на johnstonsarchive.net
 (33340) 1998 VG44 на hamilton.dm.unipi.it 

Плутино